Campor (Geger)
 Campor (Konang)
 Campor (Proppo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing